Paul Konitzer ist der Name folgender Personen:

* Paul Konitzer (Mediziner) (1894–1947),  deutscher Mediziner und Politiker (SPD/SED)
 Paul Konitzer (Politiker) (1918–1982), deutscher Politiker (CDU)